Рабо́чий кабине́т () — правительство Индонезии, сформированное президентом Джоко Видодо, широко известным под прозвищем Джокови, 26 октября 2014 года и приведённое к присяге на следующий день, 27 октября 2014 года.

Впервые Джокови упомянул о составе своего будущего кабинета 15 октября 2014 года, когда заявил, что в его кабинет будет состоять из 34 членов, из которых 16 будут членами политических партий, поддержавших его на президентских выборах, а ещё 18 — профессионалами, не связанными с партиями. Официальное оглашение состава кабинета должно было состояться 22 октября 2014 года, однако оно было отложено из-за желания Джокови провести консультации с Советом народных представителей,  и . По итогам этих консультаций восемь кандидатов на министерские посты, изначально предложенных Джокови, были признаны Комиссией по борьбе с коррупцией «проблематичными», а кандидатура Виранто, которого предполагалось назначить на пост министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности, была отклонена из-за наличия у последнего проблем с соблюдением прав человека в прошлом.

В итоговом составе кабинета, сформированного Джокови, 34 члена, 14 из которых — выдвиженцы политических партий, поддержавших его на выборах. Министры нового правительства относительно молоды — 20 членам кабинета на момент назначения не исполнилось 45 лет. Также в кабинет входят 8 женщин, среди которых — Ретно Марсуди, первая женщина-министр иностранных дел в истории Индонезии. При формировании кабинета был нарушен ряд традиций: так, в состав кабинета не были включены генеральный прокурор и глава , а также секретарь кабинета.

Согласно укоренившейся политической традиции, все индонезийские правительства, начиная с конца 1950-х годов, имели официальные названия. Официальное название кабинета министров, сформированного Джокови — «Рабочий кабинет» (). При этом не стоит путать Рабочий кабинет Джокови с , ,  и  рабочими кабинетами, сформированными президентом Сукарно в первой половине 1960-х годов.

Состав кабинета

Примечания 

Правительство Индонезии